Marquand ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Marquand (1853–1924), US-amerikanischer Logiker
 Cecil Victor Boley Marquand (1897–1943), britischer Botaniker
 Christian Marquand (1927–2000), französischer Schauspieler und Filmregisseur
 Ernest David Marquand (1848–1918), britischer Botaniker
 Henry Gurdon Marquand (1819–1902), US-amerikanischer Philanthrop und Kunstsammler
 Hilary Marquand (1901–1972), britischer Politiker
 John Phillips Marquand (1893–1960), US-amerikanischer Schriftsteller
 Richard Marquand (1937–1987), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Ross Marquand (* 1981), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Serge Marquand (1930–2004), französischer Schauspieler und Filmproduzent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marquand (Missouri)
 Marquand Mills (Ohio)